Fontanne heißen folgende geographische Objekte in der Schweiz:

 Fontanne (Fluss), auch Grosse Fontanne, Fluss im Entlebuch
 Fontanne (Tal), Tal der Kleinen Fontanne
 Fontannen bei Schüpfheim, Weiler in der Gemeinde Schüpfheim
 Fontannen bei Wolhusen, Ortschaft in der Gemeinde Wolhusen
 Grosse Fontanne (Tal), Tal der Grossen Fontanne
 Kleine Fontanne, Fluss im Entlebuch

Fontanne steht außerdem für:

 Lunt-Fontanne Theatre, ein Theater in Manhattan, New York City

Fontanne ist der Familienname folgender Personen:

 Lynn Fontanne (1887–1983), britische Film- und Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Fontane, Begriffsklärungsseite
 Fontannes, französische Gemeinde im Département Haute-Loire